

Pseudonyme 

 Elephant Man (1862-1890), surnom donné à Joseph Merrick en raison de la difformité de son corps.
 Elephant Man (1975-), chanteur jamaïcain de dancehall.

Œuvres 
 À partir de l'histoire de Joseph Merrick :
 Elephant Man, film réalisé par David Lynch en 1980.
 The Elephant Man, pièce de théâtre de Bernard Pomerance de 1977.
 Joseph Merrick dit Elephant man, premier opéra de Laurent Petitgirard.

Voir aussi 
 
 Her Elephant Man, film américain de 1920 réalisé par Scott R. Dunlap
 Éléphantiasis